Arrernte (volk)
 Arrernte (taal)